Екименки — название населённых пунктов:

Россия 
 Екименки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Екименки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.